Лезербарроу ():

 Лезербарроу, Билл (род. 1947) — астроном-любитель, селенограф.
  (1870—1940) — английский профессиональный футболист.